

Caratteristiche tecniche
È un centrocampista difensivo.

Carriera

Nazionale
Ha preso parte al Campionato sudamericano Under-17 2013 (7 presenze, 2 gol), al Mondiale Under-17 2013 (7 presenze, 0 gol) ed al Campionato sudamericano Under-20 2015 (1 presenza).

Palmarès

Club

Nazionale

Argentina 2013

Uruguay 2015

Collegamenti esterni